Esistono più comuni francesi con questo nome

Ambleville – Charente
Ambleville – Val-d'Oise